Ochetostoma atlantedei är en djurart som tillhör fylumet skedmaskar, och som beskrevs av author unknown. Ochetostoma atlantedei ingår i släktet Ochetostoma och familjen Echiuridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skedmaskar
atlantedei